Le prince Alois von und zu Liechtenstein, comte de Rietberg, né le  à Zurich, en Suisse, est le prince héréditaire de la principauté de Liechtenstein. Il est le fils aîné du prince souverain Hans-Adam II et de la comtesse Marie Kinský von Wchinitz und Tettau. Depuis 2004, Alois est régent de la principauté de Liechtenstein.

Origine et alliance

Naissance et famille 
Alois naît à Zurich, en Suisse, le . Il est le fils aîné du prince Hans-Adam II et de son épouse Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau. Il a deux frères (Maximilien et Constantin) et une sœur (Tatiana).

Mariage et descendance 
Le , le prince Alois épouse à Vaduz la princesse Sophie von Wittelsbach, duchesse en Bavière (née en 1967). De cette union sont nés quatre enfants, portant la qualification d'altesse sérénissime :
 le prince Joseph Wenzel Maximilian Maria (né à Londres le ) ;
 la princesse Marie Caroline Elisabeth Immaculata (née à Grabs le ) ;
 le prince Georg Antonius Constantin Maria (né à Grabs le ) ;
 le prince Nikolaus Sebastian Alexander Maria (né à Grabs le ).

Avec le roi Philippe de Belgique, alors duc de Brabant, et le grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg, il est le seul prince héritier européen de sa génération à avoir épousé une personne issue de la noblesse.

Prince héréditaire de Liechtenstein

Régent pour son père 
Le , tout en gardant le titre de prince souverain, Hans-Adam II a transmis la direction des affaires courantes à son fils aîné Alois, devenu régent de la principauté. Celui-ci peut, ainsi, se préparer à son futur rôle. Alois est aussi l'héritier d'une des plus grosses fortunes d'Europe.

Refonte du système scolaire 
Lors de la fête nationale de 2007, le prince Alois a plaidé dans son discours pour une refonte radicale du système scolaire de la principauté et a souhaité que les écoles soient mises en concurrence, afin que chaque parent puisse inscrire son enfant dans l'établissement de son choix.

Scandale financier de 2008 
En , le Liechtenstein se retrouve au cœur d'un grand scandale financier. Le prince Alois a condamné les méthodes du gouvernement allemand qui a corrompu en payant 5 millions d'euros un informateur qui a volé des fichiers à la banque LGT, comportant une liste de clients allemands. La famille princière de Liechtenstein fait partie des actionnaires de la banque LGT.

Titulature 

 11 juin 1968 - 13 novembre 1989 : Son Altesse Sérénissime le prince Alois von Liechtenstein, comte de Rietberg (naissance) ;
 13 novembre 1989 - 15 août 2004 : Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire de Liechtenstein, comte de Rietberg ;
 depuis le 15 août 2004 : Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire, régent de Liechtenstein, comte de Rietberg.

Ascendance 
Ses quartiers d'ascendance sont :

Liens externes

Article connexe 
 Famille princière liechtensteinoise

Maison de Liechtenstein
Naissance à Zurich
Naissance en juin 1968
Étudiant de l'université de Salzbourg
Liechtenstein
Élève de l'Académie royale militaire de Sandhurst